Э́шли Эли́забет Бэ́ббитт (; 10 октября 1985, Лейксайд, Сан-Диего, Калифорния — 6 января 2021, Вашингтон) — ветеран военно-воздушных сил США, участница ряда вооружённых конфликтов на территории других государств.

Биография 
Выросла в . Окончила , была членом команды по водному поло. Несмотря на свой небольшой рост, она отличалась особым упорством, за что получила прозвище «Инфорсер» (). В 17 лет поступила на военную службу. 

Согласно служебным документам, Бэббитт служила в ВВС США более двенадцати лет.

С 2004 года находилась на службе на авиабазе Дайс, расположенной в Техасе. В октябре 2008 года была отправлена в резерв, однако уже в июле 2010 года присоединилась к ВВС Национальной гвардии и являлась её частью до июля 2016 года. Бэббитт была в составе 113-й эскадрильи округа Колумбия, которая была дислоцирована на авиабазе Эндрюс в Мэриленде.

С 2015 года работала в службе безопасности атомной электростанции Калверт-Клифс. По словам управляющего станцией, Эшли числилась у них вплоть до 2017 года.

Вскоре Бэббитт приобрела компанию «Fowler’s Pool Service and Supply», занимавшуюся оборудованием бассейнов на протяжении четырёх десятков лет, взяв краткосрочный кредит под 169 %. Впоследствии она была вынуждена приостановить выплаты из-за финансовых трудностей, погасив порядка $3400 из положенных $65000.

Обстоятельства гибели (Вашингтон, 6 января 2021 года) 

В этот день Эшли была участницей митинга под названием «Спасите Америку», организованного командой Дональда Трампа. После выступления президента многие из присутствующих направились к Капитолию. Во время слушаний по утверждению голосов выборщиков от штата Аризона произошёл штурм административного здания. В числе лиц, оказавшихся внутри, была замечена Бэббитт. На то время в здании находились представители охранного корпуса Капитолия. Пытаясь попасть внутрь через выбитое стекло в двери, Эшли получила огнестрельное ранение в области шеи после произведённого в неё выстрела одним из представителей полиции. Бэббитт была доставлена в больницу, где вскоре скончалась. Согласно сайту find-grave.com, тело Эшли было кремировано, а прах развеян над Тихим океаном.

Личная жизнь 
С 12 апреля 2005 года находилась в браке с сержантом первого класса Тимоти Макинти. Они оба служили в военно-воздушных силах США. Церемония бракосочетания состоялась в Фэрбанксе, расположенном в штате Аляска. У них на попечении была бывшая служебная собака по кличке Сорбон. 14 мая 2019 года супруги развелись. Бывший муж, узнав о её смерти, назвал Эшли «замечательной женщиной с большим сердцем».

25 июня 2019 года Эшли вышла замуж за Аарона Бэббитта. После свадьбы они проживали в , недалёко от Сан-Диего.

См. также 
 Захват Капитолия США (2021)

Примечания

Ссылки  
 Сайт Fowler’s Pool Service and Supply

Участники войны в Афганистане (2001—2021)
Участники Иракской войны
Умершие от огнестрельного оружия